Gradinje (Cerovlje), een plaats in de Kroatische gemeente Cerovlje
 Gradinje (Dimitrovgrad), een plaats in de Servische gemeente Dimitrovgrad
 Gradinje (Oprtalj), een plaats in de Kroatische gemeente Oprtalj